Philippa of Lancaster LG (portugiesisch Filipa de Lencastre; * 31. März 1360 in Leicester Castle; † 19. Juli 1415 in Sacavém) war Prinzessin von England und Königin von Portugal. Als Tochter von John of Gaunt, 1. Duke of Lancaster entstammt sie dem Hause Anjou-Plantagenet (Haus Lancaster). Sie war eine Schwester von König Heinrich IV. von England und Halbschwester von Catharine of Lancaster, Königin von Kastilien und Ehefrau König Heinrichs III. von Kastilien.

Ihr Name deutet darauf hin, dass sie wahrscheinlich ein Patenkind der englischen Königin Philippa von Hennegau war. Bei der Geburt wurde Philippas Mutter Blanche vermutlich von einer Hebamme begleitet, die von ihrem Vater in einem Brief als „Ilote the wise woman“ und im herzoglichen Register als „our well-beloved Elyot the midwife of Leycestre“ bezeichnet wurde. Nach dem Tod ihrer Mutter, bei dem Philippa erst acht Jahre alt war, wurde sie zunächst von Alyne Gerberge, der Frau eines herzoglichen Landjunkers, umsorgt. Später wird Catherine Swynford als Erzieherin für sie und ihre jüngere Schwester Elizabeth benannt, welche diesen Posten nachweislich im Juli 1376 und noch immer im Jahr 1380/81 innehatte.

Im Februar 1387 heiratete sie Johann I. von Portugal und wurde so Königin von Portugal (als Ehefrau, nicht als Regentin aus eigenem Recht). Die Ehe wurde vor allem aus politischen Gründen von ihrem Vater arrangiert, um die ein Jahr zuvor im Vertrag von Windsor eingegangene anglo-portugiesische Allianz gegen das von Frankreich unterstützte Kastilien endgültig zu besiegeln.

Philippa und Johann hatten neun Kinder:

 Blanca (* 13. Juli 1388; † 1389)
 Alfons (* 30. Juli 1390; † 22. November 1400)
 Eduard (* 31. Oktober 1391; † 9. September 1438), König von Portugal von 1433 bis 1438
 Peter (* 9. Dezember 1392; † 20. Mai 1449), Herzog von Coimbra, portugiesischer Prinzregent von 1439 bis 1449
 Heinrich der Seefahrer (* 4. März 1394; † 13. November 1460), Herzog von Viseu
 Isabella (* 21. Februar 1397; † 17. Dezember 1471), Herzogin von Burgund und Mutter von Karl dem Kühnen
 Blanca (* 1398)
 Johann (* 13. Januar 1400; † 18. Oktober 1442), Herzog von Aveiro
 Ferdinand von Avis (* 29. September 1402; † 5. Juni 1443), Großmeister des Avizordens

Phillipa ist die einzige Frau, deren Statue im Padrão dos Descobrimentos bei Lissabon zu sehen ist.

Ihre Grabstätte befindet sich im Komplex der Königlichen Grabkapellen im Kloster von Batalha.

Vorfahren

Weblinks

Einzelnachweise 

Königin (Portugal)
Familienmitglied des Hauses Lancaster
⚭Philippa #Lancaster
⚭Philippa #Lancaster
Lady des Hosenbandordens
Geboren 1360
Gestorben 1415
Frau